

Sigle 
 Wissenschaftlich-humanitäres Komitee – movimento di liberazione omosessuale

Codici 
 WHK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Whakatane (Nuova Zelanda)
 whk – codice ISO 639-3 della lingua wahau kenyah